IAD steht als Abkürzung für:

 Immunadsorption, ein therapeutisches Verfahren in der Medizin
 Inkontinenz-assoziierte Dermatitis

 Integrated Access Device, ein Gerät zum Netzabschluss von NGN-Anschlüssen beim Teilnehmer

 International Association for Deliverance, siehe Internationale Vereinigung der Exorzisten
 Internationale Arbeitsgemeinschaft Donauforschung
 Ion Assisted Deposition, auch IBAD, Ionenunterstützes Bedampfen, siehe Ionenstrahlgestützte Deposition
  Washington Dulles International Airport, auch Dulles International Airport (IATA-Code)

Abkürzung